Il singolare del torneo di tennis Washington Star International 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Guillermo Vilas che ha battuto in finale Brian Gottfried 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Guillermo Vilas (Campione)

 Brian Gottfried (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Washington Star International 1977